Ard est un nom de personne porté notamment par :
 Ard, un des fils de Benjamin dans la Bible.

 Jim Ard (né en 1948), ancien joueur américain de basket-ball ;
 William Ard (1922-1960), écrivain américain de roman policier.

ARD est un sigle qui peut désigner :
 ARD, un groupement public de neuf radiodiffuseurs régionaux allemands.